Freixido de Abaixo puode referirse a:
Freixido de Abaixo (Ortigueira), lugar de la parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
Freixido de Abaixo (Petín), lugar de la parroquia de Freixido, concello de Petín.